Postel:
 Georg-Wilhelm Postel
 Jon Postel
 Prêmio Postel, que homenageia Jon Postel
 Maria Madalena Postel

Desambiguações de sobrenomes